Montagnieu (Ain) – francuska gmina w regionie Rodan-Alpy
 Montagnieu (Isère) – francuska gmina w regionie Rodan-Alpy